Andrés Eloy Blanco (persoon), een Venezolaanse politicus en dichter
Andrés Eloy Blanco (Barinas), een gemeente in Venezuela
Andrés Eloy Blanco (Lara), een gemeente in Venezuela
Andrés Eloy Blanco (Sucre), een gemeente in Venezuela